Sobrado (La Corunya), un municipi de la província de la Corunya a Galícia.
 Sobrado (Lleó), un municipi de la província de Lleó a Castella i Lleó.
 Sobrado (Brasil), un municipi de l'estat de la Paraíba, Regió Nord-est.
 Sobrado (Valongo), una freguesia del municipi de Valongo, a Portugal
 Sobrado (arquitectura), tipus de edificació constituïda per dos o més pisos i amb una relativament gran superfície construïda, a Portugal i Brasil